Сана́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Санадзе, Гиви Александрович — академик АН ГрузССР
 Санадзе, Корнелий Барнабович (1907—1982) — грузинский художник.
 Санадзе, Леван Георгиевич (1928—1998) — советский легкоатлет.
 Санадзе, Эдуард Михайлович (1938—1987) — грузинский композитор и дирижёр.